Арьян Комазец (; ) — югославский и хорватский баскетболист.

Был игроком сборной Югославии, а после провозглашения независимости Хорватии выступал за хорватскую сборную. Был в команде, которая завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Барселоне.

В составе «Панатинаикоса» выиграл Кубок Греции. В составе «Задара» в 2000 году завоевал Кубок Крешимира Чосича.

В сезоне 2000/2001 был игроком «Ванкувер Гриззлис». Но провёл в этом клубе всего месяц, не сыграв ни одной игры в НБА.

Ссылки 
 Профиль на сайте интернет фан-клуба АЕКа

Баскетболисты Югославии
Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Задар»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки сборной Югославии по баскетболу
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу